Гудзь — українське прізвище.

 Гудзь Андрій Миколайович — полковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Гудзь Андрій Степанович — лікар вищої категорії, доцент, завідувач кафедри офтальмології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Голова Львівського обласного товариства офтальмологів, головний лікар офтальмологічної клініки «ВІЗЕКС»
 Гудзь Валерій Федорович (1971-2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гудзь Володимир Павлович (1932—2014) — академік АН ВШ України, доктор с.-г. наук, професор кафедри землеробства та гербології НУБіПУ.
 Гудзь Євген — вокаліст і засновник американської групи Gogol Bordello, актор і діджей.
 Ґудзь Зінаїда Феодосіївна — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.
 Ґудзь Микола Михайлович — суддя, Заслужений юрист України.
 Гудзь Микола Опанасович — український актор.
 Гудзь Михайло Сергійович (? — 2022) — старший лейтенант Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Гудзь Олег Володимирович — підполковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Гудзь Павло Данилович (1919—2008) — заслужений діяч науки РРФСР, доктор військових наук, професор.
 Гудзь Юрій Петрович (1957—2002) — поет, прозаїк, драматург, есеїст, публіцист, художник, філософ.
  

Українські прізвища